Киттанинг ():

 Киттанинг — индейская деревня XVIII века.
  — город в штате Пенсильвания, США.
   — тауншип в округе Армстронг, штат Пенсильвания, США.

См. также 
  — боро в штате Пенсильвания, США.